

Дніпровка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Дніпровка — присілок, Міякинський район, Башкортостан

Дніпровка — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Дніпровка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Дніпровка — село, Запорізька область, Вільнянський район
 Дніпровка — село, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Дніпровка — село, Запорізька область, Михайлівський район